Pozuelo de Tábara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozuelo de Tábara (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pozuelo de Tábara (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar